Chouchan est un nom propre qui peut désigner :

Prénom et patronyme 
Chouchan est un prénom féminin d'origine arménienne.

Chouchan est aussi un patronyme.

Signification 

Chouchan signifie la rose ou le lis en arabe comme en hébreu.

Groupe ethnique 
Un Chouchan est un membre de l'ethnie des Chouachin, groupe ethnique de Noirs du Maghreb ayant des origines subsahariennes (anciens esclaves affranchis), appelés shwashin  (au singulier shushan) en arabe tunisien et arabe libyen, et haratin (au singulier hartani) en arabe marocain et arabe algérien. Ils sont appelés Akhdam au Yémen et Siddi en Inde et au Pakistan.

Saint chrétien 
 Chouchan († 458), d'origine arménienne, fille de saint Vartan, épouse du roi de Géorgie Vasken, devenue martyre à cause de son mari ; fêtée localement le 29 juin.

Autres personnalités portant ce nom 
 Gérard Chouchan (1934-2022), réalisateur français.
 Laurent Chouchan (19?-), acteur, réalisateur et scénariste français.
 Lionel Chouchan ou Lionel Chouchon (1937-), publicitaire et écrivain français.
 Didier Chouchan (1977-), joueur français de rugby à XV.

Références 

Prénom arménien
Homonymie de patronyme